Spojení písmen T a J může mít různé významy:

TJ 
 TJ – kód ISO 3166-2 pro Tádžikistán
 násobek jednotky práce a energie (TJ = zkratka terajoule)
 tělocvičná jednota – označení jednot, které jsou součástí Sokola (České obce sokolské)
 tělovýchovná jednota – označení zavedené v 50. letech 20. století v rámci "slučování tělovýchovy" pro všechny sportovní kluby
 Tovaryšstvo Ježíšovo (dnes vytlačována zkratkou SJ)
 mezinárodní poznávací značka vozidel Číny

tj. 
 tj. znamená to jest nebo tak jest

.tj 
 .tj – internetová doména nejvyššího řádu pro Tádžikistán

Externí odkazy 
 
 

Zkratky